Жозе́ Со́кратеш Карва́лью Пи́нту де Со́уза (, род. 6 сентября 1957 года) — португальский государственный и политический деятель, 13-й премьер-министр Португалии с 12 марта 2005 года по 23 марта 2011 года.

Член Социалистической партии Португалии с 1981 года. Начал карьеру как инженер в городском совете города Ковильян. Член муниципального собрания Ковильяна в 1989—1996. Впервые избран в парламент в 1987. Официальный представитель социалистов по вопросам охраны окружающей среды в 1991—1995.

Статс-секретарь по охране окружающей среды в 1995—1997. Министр молодежи и спорта в 1997—1999. Добился избрания кандидатуры Португалии как места проведения Чемпионата Европы по футболу в 2004. Министр охраны окружающей среды в 1999—2002.

В 2004 году возглавил Социалистическую партию и в 2005 привел партию к победе на внеочередных выборах. 12 марта 2005 года стал премьер-министром Португалии. С 1 июля по 31 декабря 2007 года — председатель Европейского совета. 23 марта 2011 года подал в отставку с поста премьер-министра, после того как парламент страны отклонил план антикризисных мер, предложенный правительством. После поражения на досрочных парламентских выборах 5 июня 2011 года заявил о скором уходе в отставку и с поста руководителя социалистов.

22 ноября 2014 года был задержан португальской полицией по подозрению в коррупции, уклонению от уплаты налогов и легализации преступно нажитых доходов.

Разведён, имеет двоих детей.

Награды 
Награды Португалии

Награды иностранных государств

Примечания

Ссылки 
 Премьер-министр Португалии на сайте правительства 

Премьер-министры Португалии
Члены Социалистической партии (Португалия)
Политики XXI века
Депутаты Ассамблеи Республики Португалия
Муниципальные депутаты Португалии